Henneicke ist der Nachname folgender Personen:
 Hermann Henneicke (1886–1966), deutscher Politiker (SPS/SPD) und Gewerkschafter
 Wim Henneicke (1909–1944), niederländischer Kollaborateur

Henneicke bezeichnet außerdem
 die Kolonne Henneicke, Gruppe von niederländischen Kopfgeldjägern während der deutschen Besatzung